Sánchez-Albornoz puede referirse a dos intelectuales españoles del siglo XX:
Claudio Sánchez-Albornoz
Nicolás Sánchez-Albornoz, hijo del anterior.